Sigles en anglès de l'àcid desoxiribonucleic
 Sigles de Democratic National Assembly, partit polític de Trinitat i Tobago
 Sigles de Daily News and Analysis, diari publicat en anglès a l'Índia